Dirka po Ardenih 1906 je bila prva dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1906. Odvijala se je 13. avgusta 1906 v mestu Bastogne.

Rezultati

Dirka 

1906
Sezona Velikih nagrad 1906